Жак Броден (, 22 декабря 1946, Лез-Андели, департамент Эр, Франция — 1 октября 2015) — французский фехтовальщик-шпажист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Токио (1964).

Спортивная карьера 
Четырехкратный победитель мировых первенств среди юниоров (1962, 1964—1966), в 1963 г. занял второе место.

На летних Олимпийских играх в Токио (1964) стал бронзовым призёром в соревнованиях шпажистов. В составе сборной выступал также его брат Клод. На своей второй Олимпиаде — в Мюнхене, был шестым в индивидуальном зачете и четвёртым — в командном.

Также был двукратным чемпионом мира в командном зачете (1965 и 1966) и дважды был серебряным призёром мировых первенств (1967 и 1974).

Пятикратный чемпион Франции (1968.1969, 1971, 1972 и 1974).

По завершении спортивной карьеры работал электриком.

Примечания

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20161028084153/http://www.escrime-ffe.fr/carnets/jacques-brodin-est-decede

Фехтовальщики Франции
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1964 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1972 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Чемпионы мира по фехтованию